een blad in een boek, zie: schutblad (boek)
een deel van een plant, zie: schutblad (plant)